CPS eller cps har flere betydninger:
 Cambridge Philosophical Society - et videnskabeligt selskab ved University of Cambridge
 Capsaicin - det stof som gør chilipebere stærke
 cycles per second - gammel frekvensenhed som blev erstattet af Hertz i 1960
 characters per second